9-й чемпионат малых стран Европы по волейболу среди мужчин прошёл с 25 по 27 июня 2004 года в Люксембурге (Люксембург) с участием 5 национальных сборных команд (финальный турнир). Чемпионский титул в 6-й раз в своей истории и в 5-й раз подряд выиграла сборная Кипра.

Квалификация 
Квалификационный турнир прошёл с 19 по 29 декабря 2003 года в Андорре и Шотландии. Участники — Андорра, Ирландия, Исландия, Кипр, Люксембург, Северная Ирландия, Фарерские острова, Шотландия.

Группа А 
27—29 декабря 2003. Андорра-ла-Велья (Андорра).

 27 декабря: Кипр — Северная Ирландия 3:0 (25:16, 25:15, 25:11); Андорра — Ирландия 3:1 (22:25, 25:16, 25:16, 25:13).
 28 декабря: Кипр — Ирландия 3:0 (25:17, 25:12, 25:19); Андорра — Северная Ирландия 3:1 (20:25, 25:23, 25:16, 25:20).
 29 декабря: Северная Ирландия — Ирландия 3:1 (25:17, 25:9, 18:25, 25:20); Кипр — Андорра 3:0 (25:16, 25:20, 25:20).

Группа В 
19—21 декабря 2003. (Шотландия).

 19 декабря: Фарерские острова — Исландия 3:0 (25:22, 26:24, 25:20); Шотландия — Люксембург 3:0 (25:15, 25:16, 25:21).
 20 декабря: Люксембург — Исландия 3:1 (25:15, 25:21, 25:27, 25:14); Фарерские острова — Шотландия 3:0 (25:20, 25:23, 25:18).
 21 декабря: Фарерские острова — Люксембург 3:2 (25:12, 19:25, 25:20, 19:25, 15:11); Шотландия — Исландия 3:0 (25:16, 26:24, 25:11).

По итогам квалификации путёвки в финальный турнир получили две команды из группы «А» ( Кипр,  Андорра) и три из группы «В» ( Фарерские острова,  Шотландия,  Люксембург).

Финальный этап 
25—27 июня 2004. Люксембург (Люксембург).

 25 июня: Фарерские острова — Шотландия 3:2 (20:25, 22:25, 25:17, 25:21, 15:11); Кипр — Андорра 3:0 (25:22, 25:22, 25:22); Люксембург — Шотландия 3:2 (25:23, 24:26, 25:18, 26:28, 16:14).
 26 июня: Люксембург — Андорра 3:0 (25:20, 25:16, 25:22); Кипр — Фарерские острова 3:0 (25:8, 25:15, 25:18); Шотландия — Андорра 3:0 (25:22, 25:20, 25:22); Кипр — Люксембург 3:0 (25:20, 25:19, 25:21).
 27 июня: Фарерские острова — Андорра 3:1 (25:17, 20:25, 25:20, 25:22); Кипр — Шотландия 3:0 (25:20, 25:21, 25:19); Люксембург — Фарерские острова 3:0 (25:11, 25:16, 25:19).

Итоги

Положение команд

Призёры 
  Кипр: Хризостомос Хризостомидис, Панайотис Эраклеус, Михалис Фотиу, Николаос Иоанну, Павлос-Теодулу Иоанну, Никос Колас, Стелиос Майкл, Димитрис Пампакас, Георгиос Платритис, Саввас Савва, Хараламбос Саввидес, Иоаннис Сиапанис. Главный тренер — Антонис Пападопулос.  

  Люксембург: Филипп Огюстен, Жак Хофман, Ральф Лентц, Мацек Майжак, Франсис Мандершейд, Поль Мандершейд, Франсуа Рьес, Лоран Шодер, Массимо Тарантини, Лоран ван Эльсланде, Мишель Виртц, Карел Зёйдберг.  

  Фарерские острова: Йохан-Петур Стонгум, Йенс-Хери Больстад-Мортенсен, Стейнар Эйрикстуфт, Бартал Элиасен, Одд Элиасен, Рагнар Харальдстову, Андрасс Игванссон, Бардур Миккельсен, Йохан Нильсен, Ян Ольсен, Суни Педерсен, Руни Вейте.

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов на сайте ЕКВ
 Пресс-релиз ЕКВ

Чемпионаты малых стран Европы по волейболу
2004 год в волейболе